Дорнбирн (нем.  Dornbirn) — многозначный термин.

 Дорнбирн — старинный австрийский город на западе страны, в федеральной земле Форарльберг. 
 Дорнбирн (округ) — округ в Австрии. 
 Дорнбирн 1913 (нем. Fußballclub Dornbirn 1913) — австрийский футбольный клуб, расположенный в Дорнбирне, Форарльберг. 
 Дорнбирн — австрийский хоккейный клуб из одноимённого города.